Crookshank ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar March Crookshank (1858–1928), britischer Arzt und Bakteriologe
 Francis Graham Crookshank (1873–1933), britischer Arzt, Psychologe und Eugeniker
 Harry Crookshank, 1. Viscount Crookshank (1893–1961), britischer Politiker (CP)

Siehe auch:
 Cruikshank